Alaria puede referirse a:

 Schinia, género de polillas con el nombre común de Flower Moths.
 Alfredo Alaria, bailarín y coreógrafo argentino (1930-1999).
 Alaria, antigua ciudad griega de Creta.